Liber (god), de Romeinse godheid;
Liber (blad), het partijblad van de VVD; 
S.V. Liber, een studentenvereniging;
LIBER (bibliotheekorganisatie): Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche.